Kamo (Niigata) , een stad in de Japanse prefectuur Niigata.
Kamo (Shimane) , een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Shimane.
Kamo (rivier) , een Japanse rivier.
Kamo (Kagoshima), een gemeente in de Japanse prefectuur Kagoshima.
Kamo (Kyoto), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Kyoto.
 District Kamo (Shizuoka), een district in de Japanse prefectuur Shizuoka.
 District Kamo (Gifu), een district in de Japanse prefectuur Gifu.
Kamo (schrijn), een Shinto-schrijn in Kyoto.
Kamo (Nieuw-Zeeland) , een gemeente in Nieuw-Zeeland.
Kamo (restaurant), een restaurant in Elsene